Le patronyme flamand ou néerlandais Maeght provient du moyen-néerlandais maech, mage qui signifie de même sang.

Il peut se décliner: 
 le -ae- peut s'écrire -aa- ou -a- ;
 le -gh- peut s'écrire -g- ;
 le -t final peut s'écrire -dt, -d ou disparaître ;
 un suffixe -e peut être accolé, éventuellement transformé en -ue ;
 le nom peut être précédé de l'article De (le/la), accolé ou pas;
 un préfixe génitif s- peut être accolé

Variantes:
Maegd, De Maegd, Demaegd, Maegdt, De Maegdt 
De Maght, De Maeght, De Maeghdt
Maegh, Maeghe, Maeght, De Maeght
Maag, De Maagd
Mage, Maege, Maghe, Maghue
Smagge, Smagghe, Smacghe, Smaege, Smaegge, Smaeghe, Smaegghe, Smague, Smagghue

Maeght est le nom d'une famille française, active dans le domaine des arts depuis les années 1930.
Il peut se rapporter notamment à :

Aimé Maeght
Yoyo Maeght
Fondation Maeght
Galerie Maeght

Patronyme flamand